Pavlovec je lahko:
 Pavlovec, priimek več znanih ljudi  
 Pavlovec Pregradski (Hrvaška)
 Pavlovec Ravenski (Hrvaška)
 Pavlovec Zabočki (Hrvaška)